La Croix kan syfta på:

 La Croix Salong – en lokal i Stockhom

Geografi

Frankrike 

 La Croix-Valmer, departementet Var i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 La Croix-sur-Gartempe, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Croix-Saint-Leufroy, departementet Eure i regionen Normandie, 
 La Croix-en-Touraine, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Croix-en-Brie, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 La Croix-du-Perche, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Croix-de-la-Rochette, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Croix-Comtesse, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Croix-Avranchin, departementet Manche i regionen Normandie, 
 La Croix-aux-Mines, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 La Croix-aux-Bois, departementet Ardennes i regionen Grand Est,

Se även 
 Lacroix